Boffo Games, een computerspelontwikkelaar 
 Jean-Pascal Boffo (1992), een Frans gitarist